Taiwo bzw. Táíwò ist der Familienname folgender Personen:

 Olúfẹ́mi O. Táíwò, US-amerikanischer Philosoph und Politikwissenschaftler
 Taye Taiwo (* 1985), nigerianischer Fußballspieler
 Wasiu Taiwo (* 1976), nigerianischer Fußballspieler